Lü Meng — oficial do reino de Wu durante a era conhecida como Três reinos da China
Joseph Meng Ziwen — arcebispo católico
Meng Ding Gan Lu — chá verde chinês oriundo da província de Sichuan